Příjmení Biljaletdinov nosí více osobností:

Mužský tvar
 Dinijar Biljaletdinov (* 1985) – ruský fotbalový reprezentant tatarského původu, syn Rinata
 Rinat Biljaletdinov (* 1957) – sovětský/ruský fotbalista a trenér tatarského původu, působil v České republice
 Zinetula Biljaletdinov (* 1943) – sovětský lední hokejista a ruský trenér tatarského původu

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Ruská příjmení